We Do What We Want — пятый студийный альбом пост-хардкор группы Emery, вышел 29 марта 2011 года на Tooth & Nail Records и его подразделении Solid State.. Вскоре после анонсирования альбома было объявлено, что вокалист и басист Дэвин Шелтон покидает группу на какое-то время.

Синглы и промоушен 
В январе 2011 Emery выпустили превью песни «Scissors». Песня «The Curse of Perfect Days» была запущена в ротацию на христианских радиостанциях.

1 февраля состоялся релиз песни «The Cheval Glass» на Facebook, YouTube и MySpace группы. 17 февраля было объявлено, что альбом выйдет на Tooth & Nail и его хардкор/метал-подразделении Solid State 29 марта 2011 года.

5 марта через Facebook группа показала 2 скриншота из грядущего клипа на сингл «The Cheval Glass», который 1 марта стал доступен для покупки на Amazon и iTunes. 13 марта альбом стал доступен для предзаказа на Amazon, там же можно прослушать превью всех песен с альбома.

Список композиций 
Все песни написаны Emery, кроме "Fix Me" (автор - Дэвин Шелтон)

Обычное издание альбома 
 «The Cheval Glass» — 3:16
 «Scissors» - 3:14
 «The Anchors» - 3:48
 «The Curse of Perfect Days» — 4:28
 «You Wanted It» - 4:16
 «I’m Not Here For Rage I’m Here For Revenge (More Than Your Hook Up)» - 3:53
 «Daddy’s Little Peach» - 4:02
 «Addicted to Bad Decisions» - 4:17
 «I Never Got to See the West Coast» — 4:40
 «Fix Me» - 3:56

Бонусы делюкс-издания 
 «Crumbling» - 4:12
 «The Curse of Perfect Days (acoustic)» - 4:23

Участники записи 
Emery:
 Тоби Моррелл — вокал, бас-гитара
 Мэтт Картер — гитара
 Джош Хэд — скрим, клавишные
 Дэйв Пауэлл — барабаны
 Дэвин Шелтон — бэк-вокал (в песнях №4 и №8), вокал (в песне № 11)
Производство
 Мэтт Картер — продюсер
 Джейсон Сьюкоф — микширование.

Примечания 

Альбомы Tooth & Nail Records
Альбомы Emery